

Geografia Polski i Królestwa Polskiego 

 Wieluń – gmina miejsko-wiejska w województwie łódzkim, w powiecie wieluńskim
 Wieluń – miasto w woj. łódzkim
 Wieluń – część wsi Rudno w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Michów
 Wieluń – ziemia wieluńska, ziemia Królestwa Polskiego ze stolicą w Wieluniu,

Geografia Białorusi 
 Wieluń (biał. Вялюнь, ros. Велюнь) – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie brzeskim, w sielsowiecie Czernie; w II Rzeczypospolitej – wieś w gminie Kosicze

Geografia Ukrainy 
 Wieluń (ukr. Велюнь) – wieś w obwodzie rówieńskim, w rejonie dąbrowickim, centrum rady wiejskiej; w II Rzeczypospolitej – wieś w gminie Wysock

Transport 
 MS „Wieluń” – statek Polskiej Żeglugi Morskiej
 SS „Wieluń” – statek Polskiej Żeglugi Morskiej
 Wieluń – przystanek kolejowy w Wieluniu, w województwie łódzkim

Wojsko Polskie 
 Placówka Straży Granicznej II linii „Wieluń” – jednostka organizacyjna Straży Granicznej w okresie międzywojennym
 „Wieluń I” – pododdział piechoty Wojska Polskiego II RP
 „Wieluń II” – pododdział piechoty Wojska Polskiego II RP

Inne 
 „Wieluń” – polska cukrownia

Przypisy